Kritenko (ukrainisch ) ist der Familienname von:

 Andriy Kritenko (1963–2019), ukrainischer Theaterregisseur, Schauspieler und Schauspiellehrer
 Jurij Kritenko (1938–1997), ukrainischer Theaterregisseur und Schauspieler